Quint Considi, tribú de la plebs 
 Luci Considi, duumvir
 Quint Considi, senador roma
 Quint Considi, usurer romà
 Quint Considi Gal fou un dels hereus de Quint Turi (43 aC) i probablement fill del senador Quint Considi
 Publi Considi, militar romà 
 Marc Considi Nonià, magistrat romà
 Publi Considi Llong, magistrat romà
 Gai Considi, fill de Publi Considi Llong.